Тютти Мария Исохоокана-Асунмаа (; 24 сентября 1947, Хаукипудас, Финляндия) — финский политик; с 1991 по 1995 годы — министр культуры Финляндии; член Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Биография 
Родилась 24 сентября 1947 года в местечке Хаукипудас недалеко от Оулу.

По окончании высшего учебного заведения получила степень доктора государствоведения. Находилась с учебными поездками в Швеции, Египте, Италии, СССР.

С 1972 года — член Совета уполномоченных коммуны Хаукипудас.

С 1973 года находилась на преподавательской работе в университете Оулу, где вела курс истории и обществоведения на педагогическом отделении.

В 1980-е годы входила в Государственный Совет Финляндии по делам молодежи. С 1985 по 1987 годы — председатель Совета по обучению взрослых.

С 1987 года трудилась в должности члена административного совета Фильмофонда Финляндии.

Являлась членом административных советов и правлений АО «Кемира», кооператива «Арина», Центрального Союза кооперативов Финляндии.

С 1983 года депутат Парламента Финляндии от партии Финляндский центр. С 1983 по 1987 годы входила в состав делегации Финляндии в Северном совете.

В 1988 году избиралась выборщиком президента. Входила в руководство женского союза партии Финляндский центр.

С 26 апреля 1991 по 12 апреля 1995 годы была назначена министром культуры Финляндии.

Член Парламентской ассамблеи Совета Европы, поднимала вопрос дискриминации коренного народа в Республике Марий Эл.

Труды 
Автор рядя трудов по истории Аграрного Союза (название Партии Финляндский Центр до 1965 года) и подготовке педагогических кадров.

 Maalaisliitto Pohjois-Suomessa. Kehitysjakso vuosina 1906—1939. Turku, Helsinki: Turun yliopisto, 1980. ISBN 951-641-868-6
 Maalaisliitosta Kainuun valtapuolue. Puolueen kehityksen tarkastelua v. 1906—1939. Kajaani: Keskustapuolue, Kainuun piirijärjestö, 1985. ISBN 951-99692-5-X
 Meren tuuli. Jyväskylä: Minerva, 2005. ISBN 952-5478-81-5
 Maalaisliitto-Keskustan historia 5. Virolaisen aika. Maalaisliitosta Keskustapuolue 1963—1981. Helsinki: WSOY, 2006. ISBN 951-0-32695-X
 Yhteinen hyvä — paras hyvä. Kerttu Saalastin elämäkerta. Nivala: Kerttu Saalasti Säätiö, 2008. ISBN 978-952-92-4524-6
 Pieni tarina csángóista. Ranua: Mäntykustannus, 2011. ISBN 978-952-5712-48-3
 III Всемирный конгресс финно-угорских народов 10-13 декабря 2000 Хельсинки (Финландия)

Семья 
Замужем. Имеет сына.

Примечания

Ссылки 
 Страница Тютти Исохоокана-Асунмаа на сайте Парламента Финляндии 

Министры культуры Финляндии